Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić, který se před zahájením odhlásil pro poranění paže.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený Španěl Guillermo García-López, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou pětku Andrease Seppiho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2015